Марьяк (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш
 Марьяк (река) — река в России, протекает в Тюменской области